Bylot bezeichnet:
 Robert Bylot (17. Jahrhundert), englischen Seefahrer und Entdecker 
 die nach ihm benannte Bylot-Insel in der kanadischen Arktis
 Lac Bylot, See in Kanada